Leon Dembowski (1789-1878) – polski polityk
 Leon Dembowski (1823-1904) – malarz